

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hans-Martin Trepp, (1922-1970), joueur suisse de hockey sur glace ;
 Leo Trepp, (1913-2010), rabbin germano-américain et érudit juif américain ;

Homonymie
Homonymie de patronyme